El término conflagración (un cultismo, del latín conflagratio, conflagrationis, "acción de estar completamente en llamas", "acción de consumirse por el fuego") puede referirse, en esta enciclopedia:

a un incendio intenso, fuerte.

En sentido metafórico, a cualquier perturbación enorme:
a una catástrofe;
a un diluvio;
a una erupción volcánica;
a una guerra.

Referencias